Grup de Recerca en Estudis del Discurs, grup de recerca de la Universitat Pompeu Fabra
 General Educational Development, examen alternatiu al títol d'educació secundària als Estats Units
 Enfocament GED (de l'acrònim Gènere En Desenvolupament), estratègia que posa el focus en el paper de la dona en el desenvolupament econòmic
 .ged també és l'extensió dels fitxers GEDCOM, format usat pel programari de genealogia